Ugron Gábor (1847–1911) – politikus, országgyűlési képviselő, ifj. Ugron Gábor apja
Ugron Gábor (1880–1960) – politikus, miniszter, előbbi fia